Holbeck ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Holbeck, Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg.
 Holbeck (Lincolnshire)
 Holbeck (Nottinghamshire), Dorf in Nottinghamshire, England
 Holbeck (West Yorkshire), ein Stadtteil von Leeds, West Yorkshire, England

Holbeck ist der Familienname von:
 James Holbeck (* 1973), australischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Hol Beck (Begriffsklärung)